Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate prima del loro match di primo turno.

Lesley Kerkhove e Lidziya Marozava hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Eugenie Bouchard e Kirsten Flipkens con il punteggio di 64–7, 6–4, [10–6].

Teste di serie 

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (ritirate)
  Shūko Aoyama /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

 Elise Mertens /  Demi Schuurs (primo turno)
 Viktorija Golubic /  Darija Jurak (quarti di finale)

Wildcard 
  Anna-Lena Friedsam /  Antonia Lottner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2017